John Burt ist der Name folgender Personen:

* John Burt (Hockeyspieler) (1877–1935), britischer Hockeyspieler 
 John Burt (Abtreibungsgegner) (1938–2013), US-amerikanischer Abtreibungsgegner 
 John Harris Burt (1918–2009), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Ohio